Пасо Марија има више значења:

 Пасо Марија (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Пасо Марија (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику